Por Des Moines pode estar à procura de:
 Des Moines, cidade de Iowa
 Des Moines (Novo México)
 Des Moines (Washington)

Desambiguações de topônimos